Schlacht von Panipat oder Schlacht bei Panipat heißen drei bedeutende Schlachten nahe der nordindischen Stadt Panipat:

 zwischen Kabul und dem Sultanat von Delhi (1526), siehe Erste Schlacht bei Panipat,
 zwischen Großmogul Akbar I. und dem Usurpator Hemu (1556), siehe Zweite Schlacht von Panipat,
 zwischen den Afghanen und den Marathen (1761), siehe Dritte Schlacht von Panipat.